Whaley est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1896-1943), joueur américain de baseball
 (1967-2014), peintre abstrait américain
 (né en 1972), joueur américain de football américain
Frank Whaley (né en 1963), acteur et réalisateur américain

 (c. 1818-1888), pionnier américain de San Diego
, chanteuse et compositrice américaine
 (né en 1984), auteur et nouvelliste américain
 (1821-1876), homme politique américain de Virginie-Occidentale
, professeur et linguiste américain
, acteur de film et de télévision américain
 (née en 1976), femme politique américaine en Ohio
 (1947-2019), drummer américain
 (1874-1951), homme politique américain de Caroline du Sud

, président d'université américain
 (1901-1977), avocate afro-américaine 
 (né en 1985), joueur anglais de football
 (né c. 1967), joueuse de golf américaine

Toponyme

, village du Derbyshire
Whaley Bridge, ville du Derbyshire
, ancien village du Derbyshire

, lac de l'État de New York

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme